Sardis – antica città dell'Asia Minore
 Sardis – città della Contea di Burke, Georgia
 Sardis – città della Contea di Robertson e della Contea di Mason, Kentucky
 Sardis – città della Contea di Panola, Mississippi
 Sardis – città della Contea di Henderson, Tennessee
 Sardis City – città della Contea di Etowah, Alabama